Tito Flavio Postumio Quieto – console nel 273
 Tito Flavio Postumio Tiziano – console nel 301
 Tito Flavio Postumio Varo – console suffetto

Pagine correlate 
 Postumio